Marcus Island ist der Name folgender Inseln:

 Marcus Island (Südafrika), südafrikanische Insel
 Minami-Torishima, japanische Insel